Тришатный — фамилия. Известные носители:
 Тришатный, Александр Львович — русский военачальник, генерал-лейтенант и георгиевский кавалер
 Тришатный, Константин Иосифович (1869—1918) — командующий 41-й пехотной дивизией, генерал-майор. 
 Тришатный, Сергей Иосифович (1865—?) — российский политик, один из основателей Союза русского народа.